Митрополит Вићентије или Викентије може бити:

 Митрополит Вићентије (Поповић), српски православни митрополит карловачки (1713-1725)
 Митрополит Вићентије (Јовановић), српски православни митрополит београдско-карловачки (1731-1737)
 Митрополит Вићентије (Стефановић), српски православни митрополит београдски (1753-1758), а потом српски патријарх (1758)
 Митрополит Вићентије (Јовановић Видак), српски православни митрополит карловачки (1774-1780)
 Митрополит Вићентије (Крџић), српски православни митрополит скопски (1905-1915)

Види још 
 Патријарх Вићентије